

Phường
 An Hòa (Cần Thơ), district Ninh Kiều, centrale stad Cần Thơ
 An Hòa (Sa Đéc, Đồng Tháp), stad Sa Đéc, provincie Đồng Tháp
 An Hòa (Kiên Giang), stad Rạch Giá, provincie Kiên Giang
 An Hòa (Thừa Thiên-Huế), stad Huế, provincie Thừa Thiên-Huế

Xã
 An Hòa (An Giang), district Châu Thành, provincie An Giang
 An Hòa (Bình Định), district An Lão, provincie Bình Định
 An Hòa (Đồng Nai), stad Biên Hòa, provincie Đồng Nai
 An Hòa (Tam Nông, Đồng Tháp), district Tam Nông, provincie Đồng Tháp
 An Hòa (Hải Phòng), district Vĩnh Bảo, centrale stad Hải Phòng
 An Hòa (Nghệ An), district Quỳnh Lưu, provincie Nghệ An
 An Hòa (Phú Yên), district Tuy An, provincie Phú Yên
 An Hòa (Tây Ninh), district Trảng Bàng, provincie Tây Ninh
 An Hòa (Vĩnh Phúc), district Tam Dương, provincie Vĩnh Phúc

Zie ook
 An Hóa, een xã in district Châu Thành, provincie Bến Tre
 An Hòa Tây, een xã in district Ba Tri, provincie Bến Tre